Stabilisator kan syfta på:

 Stabilisator (fartyg) – fenor eller rotorer på ett fartyg 
 Stabilisator (flygplan) –  en aerodynamisk yta på ett flygplan
 Stabilisator (matematik) – inom matematik en term i gruppverkan